1986 Голяма награда на Канада е 19-о за Голямата награда на Канада и шести кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 15 юни 1986 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1986 година в Канада